Homeplace bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Homeplace (Louisiana), ID-Nr. 80004321
 Homeplace (West Virginia), ID-Nr. 07001415